Imię i nazwisko Raymond Russell nosili lub noszą m.in.:
 Raymond Russell (1887–1918) – amerykański aktor filmowy
 Raymond Russell  (1922–1964) – brytyjski instrumentolog
 Raymond Russell (ur. 1940) – amerykański bokser, olimpijczyk z 1972
 Raymond Russell (ur. 1972) – szkocki golfista